Stahlhelm steht für:
 Stahlhelm, militärischer Helm aus Stahl
 Gefechtshelm (Bundeswehr) von 1956 bis 1992
 Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, paramilitärische Organisation in der Weimarer Republik
 Der Stahlhelm – Kampfbund für Europa, rechtsextreme Organisation

Siehe auch:
 Stahlhelm-Fraktion, rechtskonservative Hardlinerfraktion, insbesondere in der CDU
 Stahlhelm-Putsch, vermeintlicher Putsch des Stahlhelm-Bundes gegen die NS-Regierung 1933
 Stahlhelmtrauung, Ferntrauung eines Frontsoldaten im Zweiten Weltkrieg, siehe Deutsches Eherecht im Zweiten Weltkrieg